Арлен Спектер — сенатор США від штату Пенсильванія (1981—2011).
 Гарольд Арлен — американський композитор популярної музики, автор більш ніж 500 пісень, багато з яких отримали світову популярність.
 Блюм Арлен Вікторович — бібліограф та історик, доктор філологічних наук.
 Майкл Арлен (Тигран Куюмджян) — англійський письменник.